Topografie
Valentine (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Valentine (Nebraska), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Nebraska
Valentine (Texas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas

Literatuur
 Valentine (George Sand), een roman van George Sand
 Valentine (Tom Savage), een boek van Tom Savage (verfilmd, zie hieronder: Valentine (2001))

Film en televisie
Valentine (1979), een televisiefilm van Lee Phillips
Valentine (2001), een film van Jamie Blanks, met Denise Richards en David Boreanaz
Valentine (televisieserie), een televisieserie uit 2008

Muziek
Valentine (band), een Nederlandse rockband met frontman Robby Valentine
Valentine (Nils Lofgren) (1991), een single van Nils Lofgren
Valentine (album van Snail Mail), een album van de Amerikaanse indierockgroep Snail Mail
Hilton Valentine, een Brits gitarist

Geschiedenis
Valentine (tank), een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog
Operation Valentine, de Britse bezetting van de Faeröer in de Tweede Wereldoorlog

Personen
Robby Valentine, Nederlands zanger

Zie ook
Valentijn (doorverwijspagina)